Im Na-yeon (Koreaans/Hangul:임나연; Hanja: 林娜璉) (Seoul, 22 september 1995), bekend als Nayeon (Koreaans/Hangul: 나연), is een Zuid-Koreaanse zangeres. Ze is voornamelijk bekend als lid van Twice. Nayeon is het oudste lid en de 'lead vocalist' van de groep.

Biografie 
Op 15 september 2010 nam Nayeon deel aan een auditie bij JYP Entertainment, waarna ze begon met haar training.

In 2013 was ze lid van een meisjesgroep, 6mix, dat nooit debuteerde.

In 2015 nam ze deel aan Sixteen en was een van de negen winnende deelnemers, die de groep Twice zouden vormen. Ze debuteerde in oktober met The Story Begins.

Trivia 
Volgens een enquête van Gallup Korea was Nayeon in 2017 en 2018 de zesde meest populaire K-pop idool en in 2019 eindigde ze op de vijfde plaats. Daarmee scoort ze sinds 2017 beter dan alle andere Twice leden. In 2016 haalde ze de twaalfde plaats, wat toont dat haar populariteit steigt.

In 2018 stond ze op 82ste plaats in TC Candlers "Top 100 most beautiful faces in the world".

Ze verscheen in de tweede aflevering van Dream High 2.

Ze debuteerde solo met het album Im Nayeon.

Zuid-Koreaans zanger